Zamenis ist eine Gattung ungiftiger Schlangen aus der Familie der Nattern, genauer, der Unterfamilie der Eigentlichen Nattern. Das Verbreitungsgebiet der Gattung umfasst weite Teile Europas und Vorderasiens.

Merkmale 
Die Schlangen der Gattung Zamenis haben an der Basis des Hemipenis einen einzelnen Haken. Im Gegensatz dazu haben andere nahe verwandte Nattern (Elaphe in der früheren Definition) mehr oder weniger gleich große Spitzen.

Lebensweise 
Die Nattern kommen von Meereshöhe bis auf 2000 Meter ü. NN. vor. Nur Zamenis hohenackeri lebt in einer Höhe von bis zu 3000 Meter ü. NN.

Die Nattern der Gattung Zamenis sind eierlegend (ovipar).

Systematik 
In die Gattung Zamenis werden die folgenden sechs Natterarten eingeordnet:
 Transkaukasische Kletternatter (Zamenis hohenackeri (, 1873))
 Italienische Äskulapnatter (Zamenis lineatus (, 1891))
 Äskulapnatter (Zamenis longissimus (, 1768))
 Persische Kletternatter (Zamenis persicus (, 1913))
 Treppennatter (Zamenis scalaris (, 1822))
 Leopardnatter (Zamenis situla (, 1758))

Das folgende Kladogramm zeigt die Verwandtschaftsverhältnisse der Gattung Zamenis:

Weblinks

Einzelnachweise 

Eigentliche Nattern
Colubrinae